Децентрализованный турнир 1995 () — 79-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Дополнительный матч за место в Кубке Либертадорес

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1995 на rsssf.com

1995
Перу
1995 год в Перу